Gruppspelet i Europacupen i fotboll 1991/1992 spelades från den 27 november 1991 till den 15 april 1992. Det var sista upplagan innan turneringen omorganiserades till Uefa Champions League. Detta var också första gången man använde gruppspel.

Grupper

Grupp A

Grupp B 
Sovjetunionens upplösning skedde den 26 december 1991, alla matcher efter detta datum visar Ukrainas flagga för Dynamo Kiev.

Anmärkningslista 

Europacupen i fotboll 1991/1992